Glenview kan syfta på

 Glenview, Illinois
 Glenview, Kentucky